A Casablanca vagy Casa Blanca elnevezés (a spanyol kifejezés jelentése: fehér ház) az alábbiakra utalhat:

Földrajz
 Casablanca, város Marokkóban, az 1943-as konferencia helyszíne
 Casablanca, település Chilében, Valparaíso régióban
 Casablanca, chilei tűzhányó
 Casablanca, település Mexikóban, Guanajuato államban, Apaseo el Grande községben
 Casablanca, település Mexikóban, Guanajuato államban, Salamanca községben
 Casa Blanca, maja régészeti lelőhely Salvadorban
 Casa Blanca, település Uruguayban, Paysandú megyében
 Casa Blanca, település Mexikóban, Puebla államban, Amozoc községben
 Casa Blanca, település Mexikóban, Veracruz államban, Puente Nacional községben
 Casa Blanca, település Mexikóban, Sinaloa államban, Guasave községben
 Casa Blanca, település Mexikóban, Querétaro államban, San Juan del Río községben

Történelem
 Casablancai konferencia (1943), Winston Churchill és Franklin D. Roosevelt találkozója a marokkói Casablancában

 Filmművészet, zene
 Casablanca (1942), Kertész Mihály filmje, főszereplők Humphrey Bogart, Ingrid Bergman
 Casablanca (1955–1956), amerikai tévésorozat, főszereplők Charles McGraw, Marcel Dalio
 Casablanca (1983), amerikai tévésorozat, főszereplők David Soul, Hector Elizondo
 Casablanca Records, lemezkiadó, többek mellett a KISS, és a Bad Girls együttesek albumait jelentette meg

Hasonló
 Casabianca, település Korzikán, Franciaországban